Györkös Péter (1955–) állatorvos, politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz)
Györkös Péter (1963–) diplomata, nagykövet